Бромхед () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бромхед, Гонвиль (1845—1891) — офицер британской армии, обладатель Креста Виктории.
 Бромхед, Эдуард (1789—1855) — британский учёный, внёсший вклад в развитие математики и ботаники; землевладелец.